La Nationalliga 1938/39 fue la 42.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1939
Fútbol en 1938
Fútbol en 1939
Suiza en 1938
Suiza en 1939